Bornheim – città della Renania Settentrionale-Vestfalia
 Bornheim – comune della Renania-Palatinato (circondario della Weinstraße Meridionale)
 Bornheim – comune della Renania-Palatinato (circondario di Alzey-Worms)
 Bornheim – quartiere della città di Francoforte sul Meno (Assia)